Ида од Бабенберга је била супруга Лутолда од Знојма. Била је кћерка Леополда II од Аустрије и Иде од Формбах-Рателнберга.

Породично стабло 

Династија Бабенберг